Зоннефельд () — община в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Верхняя Франкония. Входит в состав района Кобург. Население составляет 5033 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 34,69 км². Официальный код — 09 4 73 166.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Города Баварии
Кобург